

Étymologie 
Wilson est un patronyme anglais. Il s'analyse en Will's son (« fils de Will »), Will (voir également Bill) est un hypocoristique de William, anthroponyme introduit en Angleterre après la conquête normande de 1066. Wilson est actuellement principalement présent en Écosse, en Angleterre et aux États-Unis. C'est le  de famille le plus fréquent aux États-Unis. Il est aussi utilisé comme prénom. C'est également un patronyme présent en France, surtout porté à l'origine dans le département du Nord. Un autre patronyme homophone, moins fréquent, mais avec la même origine, est Willson.

Nom de famille

A 
 A'ja Wilson (1996-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Addie Anderson Wilson (1876-1966), compositrice américaine ;
  ;
 Albert George Wilson (1918-2012), astronome américain ;
  ;
  ;
 Alfred Wilson (1903-1989), rameur d'aviron américain ;
  ;
  ;
 Angus Wilson (1913-1991), auteur anglais ;
 August Wilson (1945-2005), dramaturge américain ;
 Anthony Wilson (1950-2007), animateur et journaliste britannique ;
 Antônio Wilson Honório (1943-), footballeur brésilien ;
 Sir Arnold Wilson (1884-1940), militaire et homme politique britannique ;
  ;

B 
 Behn Wilson (1958-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
  ;
 Bert Wilson (1949-1992), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Bertha Wilson (1923-2007), juge canadienne ;
 Bertram Martin Wilson (1896-1935), mathématicien anglais ;
 Betty Wilson (1921-2010), joueuse australienne de cricket ;
  ;
  (1895-1971), cofondateur des Alcooliques anonymes ;
 Blaine Wilson (1974-), gymnaste artistique américain ;
 Bradley Wilson (1992-), skieur acrobatique américain ;
  ;
 Bridgette Wilson-Sampras (1973-), actrice et productrice américaine ;
 Byron Wilson (1971-), joueur américain, naturalisé argentin, de basket-ball ;

C 
 Callum Wilson (1990-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Callum Wilson (1992-), joueur anglais de football ;
 Carl Wilson (1946-1998), musicien américain, frère de Brian Wilson ;
  (1968-), chanteuse (Wilson Phillips) et animatrice de télévision américaine ;
 Casey Wilson (1980-), actrice américaine ;
 Cassandra Wilson (1955-), chanteuse de jazz américaine ;
  ;
  ;
 Charlotte Wilson (1854-1944), anarchiste socialiste et féministe britannique ;
 Christopher Wilson (1951-), luthiste britannique ;
 Clarence Wilson (1876-1941), acteur américain ;
 Clay Wilson (1983-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Constance Wilson-Samuel (1908-1953), patineuse artistique canadienne ;

D 
  ;
 Darnell Wilson (1985-), basketteur américain ;
  ;
  ;
  ;
 Deborah Wilson (1955-), plongeuse américaine ;
 Dennis Wilson (1944-1983), musicien américain, frère de Brian Wilson ;
 Dooley Wilson (1886-1953), acteur et chanteur américain ;
 Dorothy Wilson (1909-1998), actrice américaine de cinéma ;
 Duncan Wilson (1911-1983), diplomate britannique ;

E 
  ;
 
 Edvin Wilson (1989-), coureur cycliste suédois ;
  ;
 Edwin Bidwell Wilson (1879-1964), mathématicien et polymathe américain ;
 Eleanora Carus-Wilson (1897-1977), historienne et universitaire canadienne-britannique ;
  ;
 Ernest Henry Wilson (1876-1930), botaniste britannique ;
 Ernest Wilson (1951-2021), chanteur jamaïcain de reggae ;

F 
  ;
  ;
 Frederick Wilson (1912-1994), monteur et réalisateur britannique ;

G 
 Gahan Wilson (1930-2019), auteur de comics, illustrateur et romancier américain ;
 George Wilson (1942-), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Georges Wilson (1921-2010), acteur français ;
  ;
 Giuseppe Wilson (1945-2022), footballeur anglo-italien ;
 Gordon Crooks Wilson (1872-1937), homme politique canadien en Ontario ;
  (1973-), chanteuse de country américaine ;

H 
 Harriet E. Wilson (1825-1900), romancière afro-américaine ;
  ;
  ;
  ;
 Hugh Wilson (1943-2018), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;

I 
  ;

J 
 Jack Wilson (1934-1984), chanteur américain ;
 Jacqueline Wilson (1945-), auteur anglaise ;
 Jade Wilson (1977-1998), joueuse de squash néo-zélandaise ;
 Jamal Wilson (1988-), athlète des Bahamas, spécialiste du saut en hauteur ;
  ;
 Jane Bartle-Wilson (1951-), cavalière britannique de dressage ;
 Jerry Wilson (né en 1961), écrivain américain ;
 Jim Wilson (né en 1963), homme politique ontarien ;
  ;
  ;
 John Wilson Cook (1875-1936), avocat anglo-québécois ;
  ;
  ;
 Joseph-Marcellin Wilson (1859-1940), homme d'affaires montréalais ;
 Joseph Peter Wilson (1935-2019), fondeur et bobeur américain ;
 Josh Wilson (1981-), joueur américain de baseball ;
 Josh Wilson, musicien contemporain chrétien américain ;
 Justin Wilson (1978-2015), pilote de course anglais ;
 Justin Wilson (1987-) lanceur de relève gaucher américain ;

K 
 Kaia Wilson, musicienne américaine ;
 Kalil Wilson (1981-), chanteur, pianiste, auteur-compositeur et ethnomusicologue afro-américain ;
  ;
 Kristen Wilson (1969-), actrice américaine ;

L 
 Lambert Wilson (1958-), acteur français ;
 Lanford Wilson (1937-2011), dramaturge américain ;
 Lamayn Wilson (1980-), basketteur américain ;
 Laura Wilson (1964-), écrivaine britannique ;
 Leslie Wilson (1876-1955), homme politique britannique ;
 Lindsay Wilson (1948-}, rameur d'aviron néo-zélandais ;
  ;
 Luke Wilson (1971-), acteur américain ;
 Lulu Wilson (2005-), actrice américaine ;

M 
 Madison Wilson (1994-), nageuse australienne ;
  ;
 Margery Wilson (1896-1986), actrice et réalisatrice américaine ;
 Marilyn Wilson (1943-), nageuse australienne ;
 Mário Wilson (1929-2016), footballeur, entraîneur portugais ;
 Martha Wilson (1947-), artiste féministe performeuse américaine ;
 Mary Florence Wilson (1884-1977), bibliothécaire fondatrice de la Bibliothèque de la Société des Nations ;
  ;
 Matilda Dodge Wilson (1883-1967), femme politique américaine ;
  ;
 Michael Henry Wilson (1946-2014), réalisateur, producteur, critique et historien du cinéma français ;
 Montgomery Wilson (1909-1964), patineur artistique canadien ;
  (1882-1965), géologue canadien ;

N 
 Nadine Wilson, femme politique provinciale canadienne ;
  ;
 Neil Wilson (1978-), patineur anglais ;
 Nick Wilson (1981-), nageur sud-africain ;
 Nile Wilson (1996-), gymnaste artistique britannique ;

O 
 Olin Wilson (1909-1994), un astronome américain, connu pour son travail comme spectroscopiste stellaire ;
 Olly Wilson (1937-2018), compositeur américain de musique contemporaine, pianiste, contrebassiste et musicologue ;
 Othell Wilson (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Owen Wilson (1968-), acteur et scénariste américain ;

P 
  ;
  ;
 Peta Wilson (1970-), actrice australienne ;
  ;
 Philip Wilson Steer (1860-1942), peintre écossais ;
 Pippa Wilson (1986-), marin britannique, médaille d'or en catégorie Yngling aux Jeux olympiques ;

R 
 Rainn Wilson (1966-), acteur américain ;
  ;
 Rebel Wilson (1980-), actrice et scénariste australienne ;
  ;
 Rita Wilson (1956-), actrice, productrice et chanteuse américaine ;
 Roan Wilson (2002-), footballeur costaricien ;
  ;
  ;
  ;
  (1982-), meurtrier américain ;
 Ronnie Wilson (1922-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ruth Wilson (1982-), actrice britannique ;

S 
  ;
  ;
 Sarah Wilson (1865-1929), correspondante de guerre britannique ;
  ;
 Shanice Lorraine Wilson (1973-), chanteuse de R&B américaine ;
 Sid Wilson (1977-), musicien américain ;
 Sloan Wilson (1920-2003), écrivain américain ;
 Sophie Wilson (1957-), informaticienne anglaise ;
 Staci Wilson (1976-), footballeuse américaine ;
 Stanley Wilson (1915-1970), compositeur américain ;
 Stephanie Wilson (1966-), astronaute américaine ;
 S. Clay Wilson (1941-2021), auteur de comics underground et illustrateur américain ;
  ;
 Stuart Wilson (1946-), acteur britannico-américain ;
 Sydney Herbert Wilson (1886-1971), agriculteur et homme politique fidjien ;

T 
 Teddy Wilson (1912-1986), pianiste de jazz américain ;
  ;
  ;
 Torrie Wilson (1975-), catcheuse, compétitrice de fitness et mannequin américaine ;
 Tracy Wilson (1961-), patineuse artistique canadienne ;
 Trey Wilson (1948-1989), acteur américain ;
 Tuzo Wilson (1908-1993), géophysicien et géologue canadien ;

W 
 Wes Wilson (Robert Wesley Wilson) (1937-2020), rocker américain ;
  ;
 Woodrow Wilson (1856-1924), président des États-Unis ;

Z 
 Zach Wilson (1999-), joueur de football américain.

Personnage de fiction 
 Sam Wilson, personnage de l'univers cinématographique Marvel.

Prénom

Surnom 

 Wilson Constatino Nova Estrela, footballeur angolais ;
 Wilson Rodrigues Fonseca, footballeur brésilien.

Toponymes 
Le nom de Wilson est également celui de diverses localités :
Plusieurs fleuves s'appellent  dans diverses parties du monde.

Il y a également de nombreux , lacs, villes et caps :
Voir aussi .

Australie 
 
 Cap Wilson

États-Unis 

 Wilson, ville du comté de Mississippi ;
 Wilson, ville de Caroline du Nord ;
 Wilson (Kansas) ;
 Wilson, ville de Pennsylvanie ;
 Wilson, ville du Texas ;
 Lac Wilson (Alabama) ;
 Barrage Wilson ;
 Homer Wilson Ranch, ranch au Texas ;
 Mont Wilson, sommet de Californie ;
 Mont Wilson, sommet du Colorado ;
 Pic Wilson, sommet du Colorado ;
 Woodrow Wilson Bridge ou Wilson Bridge, un pont basculant qui traverse le Potomac entre Alexandria et Oxon Hill
 Wilson, une station de métro de Chicago ;
 Wilson, ville située en Louisiane ;
 Lake Wilson (Minnesota) ;
 Wilson, ville dans l’État de New York ;
 Wilson, village dans l’État de New York ;
 Ville de Wilson, New York ;
 Wilson, village situé en Ohio ;
 Wilson, ville située en Oklahoma ;
 , liste de villes du Wisconsin portant le nom de Wilson ;
  ;
 Wilson Feed Mill, un moulin à eau américain dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio ;
 .

France 

En France, des , des rues, des quais, et des  portent le nom du  président des États-Unis Woodrow Wilson, dont :
 Avenue du Président-Wilson à Paris ;
 Avenue du Président-Wilson à La Plaine-Saint-Denis ;
 Rue du Président Wilson à Dunkerque ;
 Quai Président-Wilson à Nantes ;
 Place Wilson à Toulouse ;
 Place Wilson à Dijon ;
 Pont Wilson à Tours ;
 Pont Wilson à Lyon ;
 Rue du Président-Wilson à Levallois-Perret ;
 Cours Wilson à Bordeaux ;
 Avenue Président Wilson à Ornans ;
 Avenue du Président Wilson à Blois ;
 Boulevard du président-Wilson à Reims ;
 Boulevard du Président Wilson à Dole ;
 Boulevard du Président-Wilson à Strasbourg ;
 Boulevard du président Wilson à Dinard.

Nouvelle-Zélande 
 Le fleuve Wilson, cours d’eau de l’Ile du Sud.

Arts et culture 

 William Wilson (1839), une nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe faisant partie des Nouvelles histoires extraordinaires ;
 Wilson, le titre original de Le Président Wilson, un film biographique de 1944 sur le président américain Woodrow Wilson ;
 Wilson, une comédie dramatique américaine de Craig Johnson, sortie en 2017.
 Wilson, un comics de  Daniel Clowes, publiée en 2010.

Autres 
 Aéroport Wilson, le deuxième aéroport civil de Nairobi au Kenya
 Jardins Wilson, dans la ville de Montluçon en France
 Observatoire du Mont Wilson, sur le Mont Wilson aux États-Unis
 Palais Wilson, qui abrite le siège genevois du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme en Suisse
 Wilson, une station du métro de Toronto, au Canada

Divers 
 Théorème de Wilson, relation entre la fonction factorielle et une congruence modulo un nombre premier
 Cycle de Wilson, qui décrit le ballet des continents au cours des temps géologiques, à la surface de la Terre
 Maladie de Wilson, une maladie génétique secondaire à une accumulation de cuivre dans l'organisme, décrite par Kinnier Wilson
 Wilson, un équipementier sportif
 Wilson desk, un des bureaux présidentiels américains utilisés dans le Bureau ovale
 Wilson Arch, une arche naturelle dans le comté de San Juan, dans l'Utah (États-Unis)
 Wilson v. State of Georgia, arrêt de la cour du Comté de Monroe (Géorgie, États-Unis).

Voir aussi

Notes et références

Lien externe 
 

Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Homonymie de monument